John Smrke, kanadski hokejist slovenskega rodu, * 25. februar 1956, Chicoutimi, Quebec, Kanada.

Smrke je večino svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral tri sezone za kluba St. Louis Blues in Quebec Nordiques, v tem času je nastopil na sto treh tekmah. V sezoni 1986/1987 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana, po konce sezone pa se je upokojil.

Pregled kariere

|-
| Toronto Marlboros
| OHL
| 73/74
|
| 70
| 23
| 28
| 51
|
| 18
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Toronto Marlboros
| OHL
| 74/75
|
| 61
| 43
| 54
| 97
|
| 39
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Toronto Marlboros
| OHL
| 75/76
|
| 64
| 39
| 46
| 85
|
| 32
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Kansas City Blues
| CHL
| 76/77
|
| 70
| 25
| 26
| 51
|
| 8
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Salt Lake Golden Eagles
| CHL
| 77/78
|
| 60
| 25
| 45
| 70
|
| 21
|
| 6
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 77/78
|
| 18
| 2
| 4
| 6
|
| 1
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Salt Lake Golden Eagles
| CHL
| 78/79
|
| 11
| 5
| 7
| 12
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 78/79
|
| 55
| 6
| 8
| 14
|
| 20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Syracuse Firebirds
| AHL
| 79/80
|
| 18
| 5
| 5
| 10
|
| 2
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 79/80
|
| 30
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Houston Apollos
| CHL
| 80/81
|
| 33
| 7
| 4
| 11
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 80/81
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Cincinnati Tigers
| CHL
| 81/82
|
| 45
| 6
| 7
| 13
| 
| 4
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 25
|-
|-
| HC Selva
| Serie A2/Serie B1
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Selva
| Serie A2/Serie B1
| 83/84
|
| 20
| 38
| 55
| 93
|
| 10
|
| 4
| 10
| 6
| 16
|
| 0
|-
| HC Auronzo
| Serie A
| 84/85
|
| 23
| 24
| 20
| 44
|
| 12
|
| 2
| 5
| 2
| 7
|
| 0
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |587
| bgcolor="#7FFF00" |62
| bgcolor="#7FFF00" |252
| bgcolor="#7FFF00" |568
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |185
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |6
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |21
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |31
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski Slovenci
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1976
Hokejisti Toronto Marlboros
Hokejisti Kansas City Blues
Hokejisti Salt Lake City Golden Eagles
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Syracuse Firebirds
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Houston Apollos
Hokejisti Binghamton Whalers
Hokejisti Cincinnati Tigers
Hokejisti HC Auronzo
Hokejisti HK Olimpija